Флаг Восточного Тимора (Тимор-Лешти) () — официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном. Официально утверждён в 2002 году, однако неофициально существует с 1975 года, когда независимость Восточного Тимора ещё не была признана.

В полночь 20 мая 2002 года, флаг ООН был спущен, и вместо него поднят флаг независимого Восточного Тимора.

Описание 
Государственный флаг прямоугольный, сформирован двумя равнобедренными треугольниками, больший из которых прикрыт меньшим. Один треугольник чёрный, его высота равна одной трети длины флага, он лежит на жёлтом треугольнике, высота которого равна половине длины флага. В центре чёрного треугольника расположена белая пятиконечная звезда, обозначающая путеводный свет. Один из концов звезды повёрнут к верхнему левому углу флага. Остальная часть флага красного цвета. Соотношение ширины к длине — 1:2.

Символика 
Согласно конституции Республики Тимор-Лешти жёлтый треугольник означает следы колониализма в истории страны. Чёрный треугольник означает трудности, которые нужно преодолеть. Красный цвет означает борьбу за свободу. Звезда — путеводный свет, белый цвет звезды — мир.

История флага

Ссылки 
 Флаг Восточного Тимора на сайте FOTW

Восточный Тимор
Государственные символы Восточного Тимора
Флаги с изображением пятиконечных звёзд